

Cinema 
 Panic (Panique) – titolo inglese del film del 1946 di Julien Duvivier 
 Panic – film del 2000 diretto da Henry Bromell
 Panico nel vuoto (Panic) – film del 2001 diretto da Bob Misiorowski

Letteratura 
 Panico (Panic) – romanzo di Helen McCloy del 1944
 Panico (Panic!) – romanzo di Bill Pronzini del 1973

Musica 
 Dj Panic – disc-jockey olandese
 Panic – brano degli Anthrax del 1984
 Panic – singolo dei The Smiths del 1986, dall'album The World Won't Listen
 Panic – album degli Death SS del 2000
 Panic – brano dei No Doubt del 2004
 Panic – album degli MxPx del 2005
 Panic – album dei Circle (gruppo musicale finlandese) del 2006
 Panic – brano dei Backstreet Boys del 2007
 Panic – album dei Caravan Palace del 2012
 Panic – album dei From Ashes to New del 2020

Televisione
 Panico (Panic!) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1958
 Panic  – serie televisiva statunitense del 2021
 Eccesso di panico (Panic) – episodio della decima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Panico (Panic) – episodio della prima stagione di Crash
 Panico (Panic) – episodio della seconda stagione de La terra dei giganti
 Eccesso di panico (Panic) – episodio della quinta stagione di The Dead Zone

Altro 
 Panic – errore tipico di Unix
 Panic – categoria di videogiochi iniziata con Space Panic
 Panic! – videogioco del 1993